Loft steht für:
 Loftwohnung, eine Wohnungsart
 Schlägerloft, den Neigungswinkel der Schlagfläche eines Golfschlägers
 Loft (Band), auch LOFT, eine deutsche Eurodance-Band (LOFT = „Live Our Fathers Teaching“)
 Loft (Dance), einen Dancefloor-Act
 Loft (Daunen), die Füll- oder Bauschkraft einer Daunen-Abfüllung
 Loft (Köln), eine Kölner Konzertstätte

LOFT steht für:
 Line-Oriented Flight Training bzw. engl. Line-oriented flight training, eine spezielle Art der Ausbildung im Flugsimulator, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/L–R#LO

Loft als Filmtitel:
 Loft – Die neue Saat der Gewalt, deutscher Thriller aus dem Jahr 1985
 Loft (2005), ein japanischer Horrorfilm
 Loft (2010), eine niederländische Neuverfilmung des belgischen Thrillers
 Loft – Tödliche Affären, ein belgischer Thriller

Loft ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Loft (1897–1947), US-amerikanischer Schauspieler
 George W. Loft (1865–1943), ein US-amerikanischer Politiker
 Gerard Francis Loft (1933–2007), ein neuseeländischer Bischof auf den Salomonen
 Martin Loft (* 1965), ein dänischer Sänger und Schauspieler

Siehe auch:

 The Loft
 Looft, eine Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 Loft-Fläche, eine Fläche, die aus Profilschnitten (Drahtgittermodell) zusammengesetzt wird